Elsternbrücke () bezeichnet:

Elsternbrücke (Chinesische Mythologie), siehe unter Kuhhirte und Weberin
Elsternbrücke (Relais-Satellit) der chinesischen Mondmission Chang’e-4